Това е таблица на първите 32 играча в Световната ранглиста по снукър за сезон 1992/1993.

Световна ранглиста по снукър